Вишневський Іван Євгенович (1957 —1996) — радянський та український футболіст, тренер.
 Вишневський Іван Сергійович (1988) — російський хокеїст.
 Вишневський Іван Миколайович (1938) — вчений у галузі ядерної фізики та енергетики, академік Національної академії наук України.